Bubblestand es el primer capítulo del segundo episodio de la primera temporada de Bob Esponja.
La trama gira alrededor de Bob Esponja y su amigo Patricio, que han montado un puesto de pompas de jabón.

Argumento

Bob Esponja construye y abre un puesto para soplar pompas de jabón, cobrando 25 centavos (pesetas) por pompa, para gran consternación de Calamardo. Patricio llega al estrado y pide probarlo, pero falla miserablemente. Bob Esponja ofrece enseñarle y muestra su técnica particular de soplado de burbujas (al mismo precio) que permite a Patricio soplar pompas en varias formas y tamaños. Calamardo está disgustado por esto, pero es tentado por la curiosidad de explotar una pompa. Calamardo intenta impresionarlos soplando una sin el método de Bob Esponja, pero falla. Eventualmente, él sopla una enorme pompa utilizando todas las técnicas que Bob Esponja le había enseñado a Patricio  y gritando a la varita de la pompa con ira. Bob Esponja y Patricio felicitan a Calamardo, que les agradece y regresa a su casa. Sin embargo, la gigantesca pompa flota y envuelve la casa de Calamardo, desenterrándola y enviándola al aire. Esto provoca la desafinación permanente de su clarinete.

Elenco
 Bob Esponja: Tom Kenny. 
 Patricio: Bill Fagerbakke. 
Calamardo: Rodger Bumpass.

Referencias

Enlaces externos

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 1999